De Nederlanden van 1845 (bedrijf), voormalige Nederlandse verzekeringsmaatschappij
 De Nederlanden van 1845 (Arnhem), kantoor van de verzekeringsmaatschappij en rijksmonument
 De Nederlanden van 1845 (Kerkplein, Den Haag), kantoor van de verzekeringsmaatschappij en rijksmonument
 De Nederlanden van 1845 (Groenhovenstraat, Den Haag), kantoor van de verzekeringsmaatschappij en rijksmonument
 De Nederlanden van 1845 (Rotterdam), gemeentelijk monument in Rotterdam